Johann von Arcis ist der Name folgender Personen:

* Johann I. von Arcis (franz. Jean d’Arcis; † 1191?), Herr von Arcis-sur-Aube
 Johann II. von Arcis (franz. Jean d’Arcis; † 1219/1222), Herr von Arcis-sur-Aube